Гирока́стра () — область на юге Албании. Административный центр — город Гирокастра.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Население 72 176 чел. (2011), площадь 2883 км².

Граничит с областями:
 Берат на севере
 Корча на востоке
 Влёра на западе
 Фиери на северо-западе

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании